El término cifrado puede referirse:

En la criptografía
al cifrado, un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo mediante la codificación del contenido, de manera que solo pueda leerlo la persona que cuente con la clave de cifrado adecuada para descodificarlo.

En la música
Letras que representan notas o acordes.
al bajo cifrado
al cifrado
al cifrado anglosajón